Александр Македонський (356 до н. е.—323 до н. е.) — дев'ятнадцятий цар Македонії, син царя Філіпа ІІ Македонського та Олімпіади.
 Македонський Архелай — македонський цар, що правив в 413—399 р. до н. е.
 Македонський Кассандр (355 до н. е.—298 до н. е.) — македонський цар з 306 до н. е., син Антипатра.
 Македонський Квінт Цецилій Метелл (188—115 роки до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Македонський Кен (786—745до н. е.) — македонський цар династії Аргеадів, що правив у VIII столітті до н. е.
 Македонський Луцій Емілій Павло (229 до н. е.—160 до н. е.) — державний діяч Стародавнього Риму, двічі консул, видатний воєначальник.
 Македонський Олександр IV — македонський цар і давньоєгипетський фараон, який номінально правив у 316—309 роках до н. е.
 Македонський Олександр Юрійович — прапорщик Збройних сил України, 79-а аеромобільна бригада.
 Македонський Орест — македонський цар, який правив в 399—396 р. до н. е.
 Македонський Персей (212—166 рік до н. е.) — цар Македонії з 179 до 168 року до н. е.
 Македонський Філіп I — македонський цар династії Аргеадів, який правив у 7 столітті до н. е.
 Македонський Філіп II (382 до н. е.—336 до н. е.) — цар Македонії з 359 р. до н. е. Батько Александра Македонського.
 Македонський Філіпп III — македонський цар і давньоєгипетський фараон, який номінально правив у 323—317 роках до н. е.
 Македонський Філіп V (238—179 до н. е.) — син Деметрія II Етолійського з династії Антигонідів, з 221 року до н. е. цар Македонії.

Див. також 
 Македон
 Македонський цар
 Македонський Брод
 Македонський денар
 Македонський фронт
 IV Македонський легіон
 македонський Крепідот
 Македонський Філармонійний Оркестр

прізвища